Форт Бе́ннінг — одна з військових баз армії США, розташована поблизу міста Колумбус, Джорджія у штаті Джорджія й Алабама.

Див. також 
 Форт Брегг
 101-ша повітряно-десантна дивізія США
 11-та повітряно-десантна дивізія (США)
 13-та повітряно-десантна дивізія (США)
 17-та повітряно-десантна дивізія (США)

Джерела 
 Official Site 
 Fort Benning Directorate of Family and Morale, Welfare and Recreation 
 Fort Benning at www.georgiaencyclopedia.org 

Військові бази США
Повітрянодесантні війська
Військові в Алабамі
Військові в Джорджії
Колумбус (Джорджія)